Окерблом (, ) — шведская фамилия.

Известные носители:
 Акерблом, Аксель (Окерблом; 1904—1980) — шведский шахматист; национальный мастер по шахматам.
 Окерблом, Бенгт (1927—1995) — шведский хоккеист.
 Окерблом, Николай Оскарович (1900—1965) — советский ученый.
 Окерблом, Христиан Густавович (1822—1900) — российский военный деятель, генерал от инфантерии, Выборгский губернатор.

См. также